ASA steht als Abkürzung für:

 Acoustical Society of America, US-amerikanische Gesellschaft für Akustik
 Acrylester-Styrol-Acrylnitril, ein schlagzähes Terpolymer
 Advertising Standards Authority (Vereinigtes Königreich), eine Organisation zur Überwachung der Werbung in Großbritannien
 Aeronautics and Space Agency, die Agentur für Luft- und Raumfahrt in Wien
 African Safari Airways, ehemalige Schweizer Charterfluggesellschaft in Mombasa, Kenia
 Alaska Airlines, US-amerikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Alkenylbernsteinsäureanhydride, ein Leimungsmittel zur Hydrophobierung von Papier
 Allmennaksjeselskap, „große“ (meist börsennotierte) norwegische Aktiengesellschaft (aksjeselskap)
 American Society of Anesthesiologists, US-amerikanische Fachgesellschaft für Anästhesiologie
 American Society of Anestesiologists Classification, ASA-Klassifikation, zur pränarkotischen körperlichen Zustandseinschätzung
 American Sociological Association, US-amerikanische Gesellschaft zur Förderung der Soziologie

 American Statistical Association, Amerikanische Statistische Vereinigung
 American Surgical Association, Amerikanische Chirurgische Vereinigung
 Amerikanisch-Samoa als IOC-Kürzel
 Amt für Soziale Angelegenheiten in Deutschland, siehe Versorgungsamt
 Antarctic Support Associates, ehemaliges US-amerikanisches Dienstleistungsunternehmen für Tätigkeiten in Antarktika
 Antisarkolemmaler Antikörper werden im Rahmen von Herzmuskelentzündungen gebildet
 Arbeits- und Studien-Aufenthalte, Stipendien-Programm für entwicklungspolitisches Lernen
 Arbeitsärzte und anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit, Berufsgruppe, siehe Arbeitssicherheit #Schweiz
 Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Aare, Schweizerische Naturschutzorganisation
 Arbeitsgruppe südliches Afrika, ehemalige schweizerische antikommunistische Organisation
 Arbeitsschutzausschuss, in Deutschland und Österreich eine Institution des betrieblichen Arbeitsschutzes
 United States Army Security Agency, Geheimdienst der US Army bis 1977
 Art Service Association, internationale Kunstinitiative
 ASA Aluminium Body, argentinischer Automobilhersteller
 ASA Astrosysteme, österreichischer Teleskophersteller
 ASA-Richtlinie (EKAS-Richtlinie 6508), eine Richtlinie zur Arbeitssicherheit in Unternehmen
 Association of Southeast Asia, ehemaliges Experiment der Zusammenarbeit in Südostasien
 Atlético Sport Aviação, ein Fußballverein aus der angolanischen Hauptstadt Luanda
 Australian Space Agency, australische Weltraumbehörde
 Austrian Service Abroad, siehe Auslandsdienst Österreichs
 Austrian Space Agency, Weltraumagentur Österreichs, heute Agentur für Luft- und Raumfahrt
 Autocostruzione SpA, ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 Axel-Springer-Akademie, ehemaliger Name der Berliner Journalistenschule FreeTech Academy (offiziell: FreeTech – Axel Springer Academy of Journalism and Technology!) 
 Flughafen Assab in Eritrea (IATA-Code)

AsA steht als Abkürzung für:
 Assistierte Ausbildung, eine Maßnahme der Agentur für Arbeit

asa steht als Abkürzung für:
 Pare (Sprache), Bantusprache in Tansania, Sprachcode nach ISO 639-3

Asa oder Åsa steht für:
 Asa (König), dritter König von Juda
 Aṣa (* 1982), französisch-nigerianische Sängerin und Songschreiberin
 Åsa, weiblicher Vorname

geographische Objekte:
 Åsa (Schweden), Ort in der Gemeinde Kungsbacka
 Asa (Schweden), Dorf in der Gemeinde Växjö
 Asa (Kentucky), Ort im Johnson County
 Asa (Mississippi), Ort im Panola County
 Asa (Texas), Ort im McLennan County
 Asa (Zna), linker Nebenfluss der Zna in der Oblast Rjasan, Russland
 Asa Island, Insel im Hancock County, Maine

Siehe auch:
 Assa
 Asa dulcis
 Asa foetida

Abkürzung